Sezóna 2007/2008 byla 34. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal Club Gel Puigcerdà.

Konečná tabulka základní části

Play off 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008